Асексуа́льность — определение или самоопределение людей, которые не испытывают полового влечения.

Асексуальностью не является сознательное половое воздержание при наличии полового влечения. Асексуальность можно считать отсутствием сексуальной ориентации либо одним из её вариантов наряду с гетеросексуальностью, гомосексуальностью и бисексуальностью.

1—1,7 % человеческой популяции идентифицируют себя как асексуальные.

Асексуальность отличается от антисексуальности. В то время как асексуалы могут иметь много общего с антисексуалами, асексуальность не подразумевает положительного/отрицательного отношения к самому явлению секса. Также асексуальность не всегда означает физическую неспособность к половому акту и/или продолжению рода.

До сих пор ведутся дискуссии по поводу того, следует ли считать асексуальность ориентацией или половой конституцией. Порой за «асексуальность» принимают сексуальные дисфункции. Или вовсе путают сниженное либидо, нежелание секса, негативный опыт, несовместимость с темпераментом партнёра и другое.

Изучение 
Асексуальности посвящено сравнительно малое количество исследований. Те из них, что были проведены, утверждают, что асексуальность не менее распространена, чем гомосексуальность или иные виды сексуальной ориентации.

Варианты 
Асексуальность в общем случае не связана с желанием или нежеланием иметь детей. Асексуалы, которые хотят иметь детей, могут практиковать половые акты с целью зачатия, но могут также сделать выбор в пользу искусственного оплодотворения или усыновления/удочерения.

Асексуальность не является тем же самым, что и сознательное воздержание от половой активности (которое, в свою очередь, не следует отождествлять с одной лишь религиозной его формой — целибатом (обетом безбрачия)). Многие асексуалы вступают в половые отношения под действием социальных предрассудков, стремясь удовлетворить желание партнёра или же для продолжения рода; в свою очередь, не все придерживающиеся безбрачия являются асексуалами.

Грейсексуальность, или серая асексуальность (), — свойство людей, которые находятся где-то посередине между «обычными» и асексуальными предпочтениями. Они в большей степени подвержены влиянию настроения: могут испытывать сексуальное влечение только в определённых обстоятельствах или к определённому типу личностей. Грейсексуальность характерна не только для асексуалов, но и для представителей других ориентаций.

Демисексуальность — это сексуальная идентичность, в определение которой входит испытывание сексуального влечения при сильной эмоциональной связи.

Законы разных стран 

В некоторых странах, например в Бразилии, права асексуалов защищены.

См. также 
 Гиполибидемия
 Целибат
 Гиперсексуальность
 Демисексуальность

Примечания

Ссылки 
 AVENru: Русское сообщество Асексуалов
  (англ. версия)
 The Asexual Visibility and Education Network — англоязычный сайт AVEN.
 
 Жаров Л. В. Феномен уснувшего Эрота в современной русской культуре (асексуальность как наше будущее) // Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 3. С. 73-84.
 А. В. Гизуллина, Д. А. Акылбекова, Н. И. Бакушкина. Андрогинизация и асексуализация как две тенденции развития современного общества // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. 2015. № 2 (140). С. 142—152.
 Осин Р. В., Посыпкина М. С. Социально-психологические особенности межличностных отношений асексуалов // Пензенский психологический вестник. 2019. № 1 (12). С. 114—123.

Добровольный или вынужденный отказ от сексуальности
Сексуальная ориентация
Асексуальность